Тирбах:

 Тирбах — посёлок в Австрии.
 Тирбах — река в Германии.
 Тирбах, Артемий Игнатьевич (1892—1935) — генерал Белой армии.
 Тирбах, Тассило — фигурист из ГДР.